De oude man en de zee, een roman uit 1952 van Ernest Hemingway
The Old Man and the Sea (1958), verfilming van het boek onder regie van John Sturges
The Old Man and the Sea (1990), verfilming van het boek onder regie van Jud Taylor